Valpelline (gemeente), een gemeente in Italië.
Valpelline (bergdal), een bergdal in Italië.